Renton kan syfta på:

 Renton (klan)
 Renton, Skottland – en ort i West Dunbartonshire, Skottland
 Renton, Washington – en stad i King County, Washington, USA
 Renton Lake – en sjö i Saskatchewan, Kanada